Боккара́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Боккара, Филипп (род. 1959) — французский гребец-байдарочник.
 Боккара, Фрида (1940—1996) — французская эстрадная певица.

См. также 
 Baccara